Григорий Кофман:
 Кофман, Григорий Михайлович (род. 1952) — российский писатель-юморист.
 Кофман, Григорий Яковлевич (род. 1959) — актёр, режиссёр, поэт.